Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним.

Описание 
Министерство осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных.

Создано 12 мая 2008 года при формировании «второго правительства Путина» на базе Министерства информационных технологий и связи РФ. Новому министерству были переданы функции упраздненного Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации (в том числе электронных).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года № 418 была установлена предельная численность работников центрального аппарата Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в количестве 459 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий; в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1153).

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Является федеральным координатором технопарков в России.

Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 года упразднены Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи, а их функции были переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Руководство 
Министр
 Щёголев Игорь Олегович (12 мая 2008 — 21 мая 2012)
 Никифоров Николай Анатольевич (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018)
 Носков, Константин Юрьевич (с 18 мая 2018 по 15 января 2020)
 Шадаев, Максут Игоревич (с 21 января 2020)

Заместители министра
 Пак Олег Борисович (с 28 декабря 2012) — первый заместитель
 Жаров Александр Александрович (12 июня 2008 — 3 мая 2012)
 Мардер Наум Семёнович (6 августа 2008 — 11 октября 2012)
 Маслов Александр Васильевич (18 июня 2008 — 29 мая 2013) — статс-секретарь.
 Солдатов Алексей Анатольевич (26 июня 2008 — 16 ноября 2010)
 Северов Дмитрий Станиславович (12 августа 2008 — 20 январь 2011)
 Малинин Алексей Весьмирович (25 мая 2010 — 27 августа 2012)
 Массух Илья Иссович (15 июля 2010 — 29 июня 2012)
 Духовницкий Олег Геннадьевич (20 январь 2011 — 23 апреля 2012)
 Волин Алексей Константинович (5 июля 2012 — 23 октября 2020)
 Свердлов Денис Львович (5 июля 2012 — 5 августа 2013)
 Шмулевич Марк Михайлович (6 июля 2012 — 17 июня 2014)
 Евраев Михаил Яковлевич (24 декабря 2012 — август 2018)
 Козырев Алексей Олегович (22 октября 2013 — июль 2018)
 Алхазов Дмитрий Михайлович (15 ноября 2013 — июль 2018)
 Соколов Алексей Валерьевич (с 12 мая 2014)
 Исмаилов Рашид Рустам Оглы (6 августа 2014 — июль 2018)
 Мамонов Михаил Викторович (10 декабря 2018 — 16 марта 2020)
 Паршин Максим Викторович (с 16 августа 2018)
 Войтенко Олег Владимирович (с 19 июля 2018)
 Кисляков Евгений Юрьевич (с 19 июля 2018)
 Иванов Олег Анатольевич (с 6 августа 2018)
 Бокова, Людмила Николаевна (27 января 2020 — 9 сентября 2020) — статс-секретарь
 Черненко Андрей Владимирович (с 6 апреля 2020)
 Бэлла Черкесова (с 23 октября 2020)
 Белановский Владимир Валерьевич (с 29 декабря 2020)
 Шойтов Александр Михайлович (с 12 апреля 2021)

Центральный аппарат 
Согласно приказу № 3 от 9 июня 2008 года в структуре Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было образовано десять департаментов. В настоящее время структура Минкомсвязи России состоит из 15 департаментов и 3 отделов:
 Департамент внешних коммуникаций
 Департамент государственной политики в области средств массовой информации
 Отдел интернета и информационных агентств
 Отдел обеспечения проектной работы и реализации государственных программ в сфере массовых коммуникаций
 Отдел печатных изданий и полиграфии
 Отдел телерадиовещания
 Департамент инфраструктурных проектов
 Департамент координации информатизации
 Департамент реализации стратегических проектов
 Департамент международного сотрудничества
 Отдел международных организаций
 Отдел сотрудничества с иностранными государствами
 Организационный отдел
 Департамент организационного развития
 Департамент проектов по информатизации
 Департамент развития высоких технологий
 Департамент отраслевых проектов
 Департамент развития электронного правительства
 Департамент регулирования радиочастот и сетей связи
 Департамент экономики и финансов
 Отдел бюджетного планирования и финансов
 Отдел инвестиционных программ и экспертизы
 Отдел организации конкурсов и сопровождения контрактов
 Отдел организации статистики
 Отдел управления тарифами
 Отдел экономического прогноза и анализа
 Отдел координации имущественных отношений
 Правовой департамент
 Департамент реализации законодательных инициатив
 Отдел секретного делопроизводства и защиты информации
 Отдел по обеспечению мобилизационной подготовки
 Отдел специальной связи

Главы департаментов 
 Ларина Екатерина Геннадьевна — директор департамента государственной политики в области средств массовой информации
 Трубникова Татьяна Николаевна — директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике
 Никитин Дмитрий Сергеевич — директор департамента развития отрасли ИТ
 Казанская Мария Викторовна — директор департамента международного сотрудничества
 Бородин Андрей Александрович — директор административного департамента
 Бенгин Владимир Николаевич — директор департамента информационной безопасности
 Карецкая Светлана Сергеевна — директор департамента экономики и финансов
 Тур Дмитрий Андреевич — директор Департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций
 Угнивенко Дмитрий Константинович — директор Департамента реализации инфраструктурных проектов
 Слышкин Василий Витальевич — директор департамента развития архитектуры и координации информатизации
 Парфенов Юрий Владимирович — директор департамента реализации инфраструктурных проектов
 Горобцов Алексей Владимирович — директор департамента передовых цифровых технологий
 Гурзов Константин Александрович — директор департамента проектов по информатизации
 Цветков Сергей Валерьевич — директор департамента цифрового государственного управления
 Кузнецов Роман Валерьевич — директор Правового департамента

Подведомственные подразделения 

 Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор; 183 чел., в территориальных органах 3570 чел.). Осуществляет контроль и надзор в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, а также за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства.
 Ситников Сергей Константинович — руководитель с 8 декабря 2008 года по 28 апреля 2012 года;
 Жаров Александр Александрович — руководитель с 3 мая 2012 года по 23 марта 2020 года;
 Липов Андрей Юрьевич — руководитель с 29 марта 2020 года

 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (упразднено) (Роспечать; 159 чел.). Осуществляло функции по оказанию государственных услуг в медиасфере, управлению государственным имуществом в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности, финансированию государственных телерадиокомпаний, информагентств, а также других государственных федеральных СМИ. Ликвидировано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.11.2020 № 719 «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
 Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель

 Федеральное агентство связи (упразднено) (Россвязь; 112 чел.). Осуществляло функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в области связи и информатизации. Ликвидировано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.11.2020 № 719 «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
 Бугаенко Валерий Николаевич — с создания до 29 июня 2011 года;
 Мальянов Сергей Анатольевич — исполняющий обязанности руководителя;
 Духовницкий Олег Геннадьевич — руководитель с 23 апреля 2012 года

 Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — унитарная некоммерческая организация, учрежденная правительством России в 2017 году по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Финансируется из средств Министерства, а также напрямую правительством России. Задачи фонда: продвижение российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, поддержка научной, научно-технической, инновационной деятельности и развитие инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий. Деятельность фонда по финансированию проектов началась в 2019 году, организация стала оператором поддержки в рамках нацпроекты «Цифровая экономика». Наиболее известными проектами получившими финансирование стали:

 Платформа управления роботами от «Университета Иннополис», фонд выделил 150,7 млн руб
 Разработка российской BIM-системы программной среды «ТИМ (Технологии информационного моделирования) Кредо» компании «Кредо-Диалог», объем финансирования — 120 млн руб.
 Библиотека подпрограмм «Цифровая дорога» от компании из Татарстана «Автодория», выделено 110 млн руб.
 Программный комплекс автоматизированного выявления и ликвидации последствий компьютерных атак CyberThymus — выделено 73,1 млн руб.

Подведомственные организации 
 НТЦ Атлас (ФГУП)
 НИИ Восход (ФГБУ)
 Координационный центр МПК по ВТ (ФГБУ)
 Гостиница «Связист плюс» (ФГУ)
 Альтаир (ФГУП МТУ)
 ФГБУ ЦЭКИ (бывший ВНИИПВТИ (ФГУП)
 Интеграл (ФГУП МНИИ)
 ТЕСТ (АО НИИ)
 Почта России (АО)
 Почта Крыма (ФГУП)
 ЦНТИ Информсвязь (ФГУП)
 ЦНИИС (ФГУП)

Ведомственная охрана 
 ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» (ведомственная охрана) 28 марта 2019 года ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2018 года № 606, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 года № 2514-р реорганизовано путем присоединения к Федеральному государственному унитарному предприятию «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации https://fgup-ohrana.ru/
 ФГУП ГЦСС «Спецсвязь России»

Основные события 
 2 июня 2008 — председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин утвердил Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
 9 июня 2008 — в соответствии с приказом № 3, в структуре Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определено 10 департаментов.

Предшествующие ведомства 
 Министерство почт и телеграфов Российской империи (1865—1881)
 Почтовый департамент МВД Российской империи (1881—1884)
 Главное управление почт и телеграфов МВД Российской империи (1884—1917)
 Министерство почт и телеграфов Временного правительства России (1917)
 Министерство связи СССР (1932—1991, до 1946 — Народный комиссариат связи СССР)
 Министерство связи РСФСР (1955—1963, 1979—1990)
 Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу (1990—1991)
 Министерство связи Российской Федерации (1991—1997)
 Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации (1997—1999)
 Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям (1999)
 Министерство Российской Федерации по связи и информатизации (1999—2004)
 Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации (2004—2008)
 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2008—2018)

См. также 
 Министерство связи СССР
 Связь в России
 Список министров связи России
 Флаг Минкомсвязи России

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 
 Лицензирование услуг связи в России

 
Организации, основанные в 2008 году
Федеральные министерства Российской Федерации
Министерства связи
Связь в России
История почты России